Бульвар Дружби народів — бульвар у Луцьку
 Бульвар Дружби Народів — бульвар у Сєвєродонецьку

 Бульвар Дружби народів — колишня назва бульвару Миколи Міхновського в Києві

Див. також 
 Вулиця Дружби народів
 Площа Дружби народів
 Проспект Дружби народів

Бульвари